

Geografia
 Cogo – città della Guinea Equatoriale

Persone
 Margherita Cogo – politica italiana